Golden Hind (engl.) oder Golden Hinde ist der Name folgender Schiffe:

 das Flaggschiff von Francis Drake auf seiner Weltumsegelung, Ex-Pelican, siehe Golden Hind (oder Golden Hinde)
 seetüchtiger moderner Nachbau des Schiffs von Francis Drake von 1973, Heimathafen London (Bankside, Southwark), siehe Golden Hind (1973)
 Nachbau des Schiffs von Francis Drake, Heimathafen Brixham in Devon siehe Golden Hind (1963)
 Frachtschiff auf den Great Lakes (1952–1986), siehe Golden Hind (1952)

Golden Hind steht außerdem für:

 die umgangssprachliche Benennung der Halfpenny-Münz-Serien von 1937 bis 1967 in Großbritannien, die auf der Rückseite nicht die Brittania der Vorjahre, sondern Drakes Segelschiff zeigten, siehe Penny (Münze)
 (goldenes) Reh/Hinde in der Heraldik, siehe Hirschkuh
 die mythologische Kerynitische Hirschkuh, der Artemis geweiht
 Golden Hinde (Vancouver Island Ranges), ein Berg auf Vancouver Island in British Columbia, der nach dem Flaggschiff von Francis Drake benannt wurde